Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2015 проводился с 30 июля по 2 августа 2015 года в городе Данидин на арене Dunedin Ice Stadium. Турнир проводился в 9-й раз.

В чемпионате принимали участие 13 команд.

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда Бриджет Бекер / Скотт Бекер, победившая в финале команду Мариса Джонс / Warren Kearney. Бронзовые медали завоевала команда Элеанор Адвьенто / Бретт Саргон.

Бриджет Бекер стала чемпионом Новой Зеландии среди смешанных пар в 5-й раз, Скотт Бекер — во 2-й раз.

Формат турнира

Составы команд

Этап тройного нокаута

Стадия A

Стадия B

Предварительный финал победителей стадии A и B 
Игрался максимум в два матча. 2-й матч играется только если в 1-м матче победит победитель стадии B. Победитель 2-го матча выходит в общий финал, проигравший — в полуфинал стадии C.

Стадия C 
Победитель стадии C выходит в общий финал, проигравший в финале стадии C занимает общее 3-е место.

Плей-офф за 9—13 место 
{{8TeamBracket
| RD1=
| RD2=
| RD3=Финал за 9-е место
| group1=
| group2=

| seed-width=
| score-width=20
| team-width=130

| RD1-seed1=
| RD1-team1=
| RD1-score1=
| RD1-seed2=
| RD1-team2=
| RD1-score2=

| RD1-seed3=
| RD1-team3=Bong / Walker
| RD1-score3=6
| RD1-seed4=
| RD1-team4=Данкан / Greer
| RD1-score4=3

| RD1-seed5=
| RD1-team5=Thompson / Fogo
| RD1-score5=11
| RD1-seed6=
| RD1-team6=Yeritsyan / Noble
| RD1-score6=5

| RD1-seed7=
| RD1-team7=
| RD1-score7=
| RD1-seed8=
| RD1-team8=
| RD1-score8=

| RD2-seed1=
| RD2-team1=Heath / Ford
| RD2-score1=10
| RD2-seed2=
| RD2-team2=Bong / Walker
| RD2-score2=6

| RD2-seed3=
| RD2-team3=Thompson / Fogo
| RD2-score3=
| RD2-seed4=
| RD2-team4=
| RD2-score4=

| RD3-seed1=
| RD3-team1=Heath / Ford
| RD3-score1='9
| RD3-seed2=
| RD3-team2=Thompson / Fogo
| RD3-score2=8
}}

 Финал 2 августа, 8:30''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2015
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2015

Спорт в Новой Зеландии в 2015 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Данидине
Июль 2015 года
Август 2015 года